Attack (anglické slovo znamenající útok) může být:

 Attack! – strategická desková hra z prostředí druhé světové války
 Dancefloor Attack – soutěž pouličního tance street dance
 Massive Attack – britská triphopová skupina
 Sheer Heart Attack – třetí album britské skupiny Queen
 Attack – titulní píseň alba Hypnotize – páté studiové album americké alternative metalové kapely System of a Down
 Attack – jedna z vlastností pokémonů
 The Attack (skupina) – britská hudební skupina